Атолл Румянцева:
 Атолл Румянцева — другое название атолла Вотье (Маршалловы острова).
 Атолл Румянцева — другое название атолла Тикеи (Туамоту).